Montreux peut signifier :

 Toponymie
 Montreux, commune suisse du canton de Vaud
 Montreux, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Montreux-Château, commune française du Territoire de Belfort
 Montreux-Jeune, commune française du Haut-Rhin
 Montreux-Vieux, commune française du Haut-Rhin

 Autre
 Le Montreux, bateau à vapeur de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman
 Le Festival de jazz de Montreux, de renommée internationale.

Homonymie de toponyme